Жирятинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, РСФСР и Российской Федерации:

 Жирятинская волость (Брянская губерния) — в составе Брянской губернии, Бежицкий уезд
 Жирятинская волость (Кинешемский уезд) — в составе Костромской губернии, Кинешемский уезд